Timon je křestní jméno řeckého původu. Jeho nositeli byli například
 Timon, skeptický filozof z města v Phlius v období klasického Řecka
 Timon, jeden ze sedmi diakonů rané křesťanské církve, zmíněných v biblické knize Skutky apoštolů

Fiktivní postavy
 Timon (Lví král), komická postava z filmu Lví král a obou jeho pokračování
 Timon Athénský, hra (a postava v této hře) od W. Shakespearea.

Další významy
 Timon, město v Brazilském státě Maranhão
 Timon, druh ještěrky zední
 timon (rod) (Timonius) – rod rostlin z čeledi mořenovité

Reference